

Codici 
 BFC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bloomfield (Australia)

Sigle
 British Fashion Council – organizzazione della moda britannica

Sport
Bologna Football Club 1909, società italiana di calcio con sede a Bologna.
Berliner Fußballclub Dynamo, società tedesca di calcio con sede a Berlino.